Nienhagen (Basse-Saxe)
 Nienhagen (Mecklembourg)